Municipio de Auburn puede hacer referencia a los siguientes municipios estadounidenses:

Municipio de Auburn, en el Estado de Arkansas;
Municipio de Auburn, en el Estado de Kansas;
Municipio de Auburn, en el condado de Clark, Illinois;
Municipio de Auburn, en el condado de Sangamon, Illinois;
Municipio de Auburn, en el Estado de Iowa;
Municipio de Auburn, en el condado de Crawford, Ohio;
Municipio de Auburn, en el condado de Geauga, Ohio;
Municipio de Auburn, en el condado de Tuscarawas, Ohio;
Municipio de Auburn, en el Estado de Pensilvania;
Municipio de Nuevo Auburn, en el Estado de Minnesota.